Чемпионат Румынии по футболу 2004/2005 — 87-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 30 июля 2004 года и закончился 11 июня 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2004/2005
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2004 году
Спорт в Румынии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005